Коліба́ші

Колібаші () — комуна у повіті Джурджу.
 Колібаші () — село у повіті Джурджу. Входить до складу комуни Колібаші.
 Колібаші () — село у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Римнічелу.
 Колібаші () — село у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Єдера.
 Колібаші () — село у повіті Горж. Входить до складу комуни Скоарца.
 Колібаші () — село у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Маловец.
 Колібаші () — село у повіті Олт. Входить до складу комуни Стрежешть.
 Колібаші () — село у повіті Арджеш. Адміністративно підпорядковується місту Міовень.

Колібаши () — село у Кагульському районі.